Colombe est un nom commun ou un nom propre, utilisé comme prénom ou comme nom de famille ou comme toponyme, qui peut désigner :

Zoologie 
 Colombe, oiseau de la famille des Colombidés.

Architecture 
 Colombe, pièce de bois verticale dans une ossature à pan de bois ou colombage.

Titre d'œuvre 

 Colombe, pièce de théâtre de Jean Anouilh.
 Blanche Colombe : film français de Frédérique Gutman (1993)
 Colombe de Bâle : nom donné au premier timbre émis par la poste du canton suisse de Bâle en 1845
 Colombe de la paix : œuvre de Pablo Picasso
 La Colombe : opéra-comique de Charles Gounod (1860-1866)
 Colombe, le titre français du film muet The Dove, réalisé par Roland West et sorti en 1927.

Toponyme 

 Colombe : commune française de l'Isère.
 Rue de la Colombe : voie française de l’île de la Cité, au centre de Paris.
 Colombé-la-Fosse : commune française de l'Aube.
 Colombé-le-Sec : commune française de l'Aube.
 Colombe-lès-Vesoul : commune française de la Haute-Saône.
 Dambenoît-lès-Colombe : commune française de la Haute-Saône.
 Dampvalley-lès-Colombe : commune française de la Haute-Saône.

Constellation 
 Colombe : petite constellation de l'hémisphère sud, située au sud du Grand Chien et du Lièvre.

Gastronomie 
 La colombe de Pâques est un gâteau d’origine italienne.

Anthroponyme

Saints et bienheureux 
 voir

Patronyme 

 Alain Colombe : kayakiste français, né en 1949
 Christophe Colomb : explorateur italien, né à Genes vers 1451, mort vers 1506.
 Georges-Henri Colombe : rugbyman français, né à Nanterre le 9 avril 1998.
 Jean Colombe : enlumineur français, né à Bourges vers 1430, mort vers 1493.
 Michel Colombe : sculpteur français, né vers 1430, mort à Tours vers 1513.
 , militaire français au service des Séfévides, mort en 1722.

Prénom 
 
 Colombe Jacobsen-Derstine (née en 1979), actrice américaine.
 Colombe Marcasiano (née en 1974), peintre et sculptrice française.
 Colombe Pringle (née en 1948), journaliste française.
 Marie-Colombe Robichaud (née en 1943), femme de lettres canadienne et de culture acadienne.
 Colombe Schneck (née en 1966), romancière et journaliste de télévision et de radio française.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Colombes
 Colombières-sur-Orb